Букелларии, буцелларии или ипасписты (, ) — в Восточной и Западной римских империях личные телохранители частных лиц — полководцев, сенаторов. Были скопированы с варварских дружин, заменили комитов. Термин возник в конце IV или в V в. при императорах Гонории и Аркадии. В Византии VI века такие дружины стали обязательными для полководцев.

Организация 
Латинское слово Boukellaton означало 'сухой', 'подсушенный, поджаристый хлеб' с дыркой посредине. Причиной для прозвища было то, что букелларии присутствовали при трапезах своего господина и могли есть пшеничный хлеб — более вкусный и менее грубый, чем хлеб, отпускаемый простым солдатам.

Являлись легкой кавалерией, набиравшейся в основном из гуннов и готов. Они составляли отборные отряды личной охраны крупных военачальников и магнатов в их укрепленных поместьях. Всецело зависели от своего нанимателя, снабжавшего их продовольствием, конями и предположительно оружием. Вместе с тем, их нельзя считать простыми наёмниками: их «брали в товарищи»; они приносили присягу господину, в которой упоминали имя императора; в сражении защищали своего повелителя.

Упоминания 
В Западной Римской империи Стилихон в V веке после победы над войском Радагайса из части пленных сформировал 10-тысячный отряд, названный оптиматы и имевший такие же функции.

Агрессия Вандальского королевства в Сицилии была остановлена частной армией местного сенатора. В дальнейшем, несмотря на многочисленные запреты на частные армии, полководцы и обеспеченные люди имели возможность содержать собственные военные отряды. Например, большой частной армией располагал Велисарий Флавий, принимавший непосредственное участие в покорении Африки и Италии, вместе с другим известным полководцем Юстиниана, Нарсесом. Полководец Юстиниана Великого, имел 7 тысяч ипаспистов, принимавших участие в подавлении восстания Ника и войнах с вандалами и остготами.

Примечания

Литература 
 H. J. Diesner: Das Bucellariertum von Stilicho und Sarus bis auf Aetius (454/55). In: Klio 54, 1972, S. 321—350.
 J. H. W. G. Liebeschuetz: The End of the Roman Army in the Western Empire. In: Ders.: Decline and Change in Late Antiquity. Aldershot 2006, Kap. 10 (die Aufsatzsammlung ist nur nach den ursprünglichen Seitenzahlen der Aufsätze nummeriert).
 O. Schmitt: Die Bucellarii. Eine Studie zum militärischen Gefolgschaftswesen in der Spätantike. In: Tyche 9, 1994, S. 147—174.

Вооружённые силы Древнего Рима
Армия Византийской империи
Воинские формирования Византии